Кокетка:

 Кокетка — женщина, стремящаяся нравиться и привлекать внимание мужчин своей внешностью и манерами, см. Флирт
 Кокетка (фильм) — художественный фильм, драма, США, 1929 год. Режиссёр — Сэм Тейлор.
 Кокетка (деталь одежды) — необязательная деталь покроя рубашки или блузки.

Женщина